Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1931 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Albert Mahieu maire de Rosendaël décide de se représenter pour un second mandat dans ce canton face à lui face à lui Aimé Schès (SFIO) adjoint au maire de Coudekerque-Branche, Charles Gasnier (PCF) et Albert Cys (Parti radical-socialiste).

Résultats 
 Conseiller général sortant : Albert Mahieu (Gauche démocratique)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1931-10
1931-10
1931-10
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est